Cherington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Ben Cherington (né en 1974), directeur général de baseball américain
Fletcher B. Cherington (1850-1908), révérend méthodiste américain

Toponyme

Cherington, village du Gloucestershire
Cherington, village du Warwickshire

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme